Im Folgenden eine Auflistung bisher existierender Roter Armeen (in der Reihenfolge ihrer Gründung):

 die Rote Armee der Sowjetunion
 die Rote Armee der 1919 ausgerufenen Münchner Räterepublik in Bayern
 die Rote Armee (Ungarn) der Ungarischen Räterepublik
 die Volksbefreiungsarmee der 1949 gegründeten Volksrepublik China, die ursprünglich ebenfalls als Rote Armee bezeichnet wurde.
 die Rote Armee (Iran) der von 1920 bis 1921 bestehenden Persischen Sowjetrepublik

Rote Armeen nichtstaatlicher Akteure:
 die Rote Armee Fraktion (RAF), eine linksextremistische terroristische Vereinigung in der Bundesrepublik Deutschland.
 die Roten Brigaden (Brigate Rosse), eine italienische Terrororganisation, die sich als kommunistische Stadtguerilla betrachtete.
 die Rote Ruhrarmee des Jahres 1920 im deutschen Ruhrgebiet.
 die Japanische Rote Armee, eine linksradikale Terrororganisation in Japan.

Siehe auch: